Miejscowości w USA:
 Laurel – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Sussex
 Laurel – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Sarasota
 Laurel – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Laurel – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Laurel – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Laurel – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Jones
 Laurel – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Yellowstone
 Laurel – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Cedar
 Laurel – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Laurel – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Henrico
Gminy w USA:
 Laurel (ang. Laurel Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Laurel (ang. Laurel Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe
 Laurel (ang. Laurel Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Laurel (ang. Laurel County) – w stanie Kentucky
Motoryzacja:
 Nissan Laurel – samochód osobowy produkowany w latach 1968 – 2002 przez japoński koncern Nissan
Inne
Laurel & Hardy – Flip i Flap